nazwa wsi Spychowo przed 1960
 pseudonim kubańskiego pianisty Cesara Pedroso
 Rezerwat przyrody Pupy